Amlacher ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Amlacher (1847–1939), Lehrer, Pfarrer und deutschsprachiger Schriftsteller
 Michael Amlacher (1882–1964), österreichischer Politiker der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP)